YTHDF3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 585 амінокислот, а молекулярна маса — 63 861.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки